Франсиско И. Мадеро Дос има више значења:

 Франсиско И. Мадеро Дос (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Франсиско И. Мадеро Дос (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику